

Географічні об'єкти 
 Березовиця — село в Україні, Талалаївський район, Чернігівська область.
 Березовиця — мікрорайон міста Тернополя.
 Березовиця — село в Білорусі, Смолевицький район, Мінська область.
 Велика Березовиця — селище міського типу в Україні, Тернопільський район Тернопільська область.
 Велика Березовиця — сільська гміна в Тернопільському повіті Тернопільського воєводства Другої Речі Посполитої.
 Мала Березовиця — село в Україні, Збаразький район, Тернопільська область.

Інше 
 Березовиця-Острів — станція Тернопільської дирекції Львівської залізниці.

Див. також 
 Брезовиця